Ел Чиватито има више значења:

 Ел Чиватито (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чиватито (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику